Треугольной торговлей называют характерный для конца XVI — начала XIX веков трансатлантический торговый обмен между тремя частями света — Африкой, Америкой и Европой. Европейские суда при этом курсировали между всеми тремя вершинами «золотого треугольника»:

 Европейские суда совершали морской переход к берегам Гвинейского залива для приобретения рабов как дешёвой рабочей силы.
 После пленения либо покупки рабов их перевозили через Атлантический океан для продажи в Вест-Индии либо в континентальной Америке.
 Из Америки в Европу вывозили произведённые с использованием рабского труда продукты — сахар, кофе, какао, табак, индиго.

Треугольная торговля существовала и в Азии начала XIX века: британцы экспортировали в Индию дешёвые ткани, на полученные от их продажи средства скупали опиум, который затем вывозили в Китай, где на вырученные от его реализации деньги приобретался чай для поставок в Европу.
Прообраз треугольной торговли можно увидеть в торговой деятельности итальянских городов-государств в X-XV вв. в Средиземноморье и, шире, торговом обмене с Северной Европой (см.  Венецианская колониальная торговля).

См. также 
 Асьенто
 Серебряный флот

Ссылки 

 The Transatlantic Slave Trade Database, a portal to data concerning the history of the triangular trade of transatlantic slave trade voyages.
 Report of the Brown University Steering Committee on Slavery and Justice

Торговые пути
Морские маршруты
Работорговля
Парусная эпоха